Motte puede referirse a:

 Émile Motte - pintor belga
 Henri-Paul Motte -  un pintor de la historia de nacionalidad francesa
 Jason Motte - lanzador estadounidense de béisbol
 Motte and bailey

Véase también 

La Motte